Het premierschap van Tokelau (Tokelaus: Ulu-o-Tokelau, vaak afgekort als Ulu), roteert jaarlijks tussen de faipule van de drie atollen.

Premiers van Tokelau (1992-heden) 

Tokelau
 
Premiers